Beverhill Lake ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Beaverhill Lake (Alberta), See in Alberta
 Beaverhill Lake (Nordwest-Territorien), See in den Nordwest-Territorien

Siehe auch:
 Beaver Hill Lake, See in Manitoba, Kanada